Az 1964-es gyorsaságimotoros-világbajnokság volt a MotoGP tizenhatodik szezonja. Az idény során az előző évekhez hasonlóan hat kategóriában versenyezhettek.

Összefoglaló

Az 500-as és 350-es géposztály versenye egyaránt egy-egy pilóta dominanciáját hozta, előbbiben Mike Hailwood, utóbbiban Jim Redman nyert meg minden egyes futamot, amin elindult.

Jim Redman a negyedliteres géposztályban ugyancsak harcban volt a világbajnoki címért, ám ezt elbukta Phil Readdel szemben. A nyolcadliteresek küzdelmét a svájci Luigi Taveri nyerte meg (a második itt is Redman lett), az 50 köbcentiméteres kategóriában pedig Hugh Anderson végzett az élen, vagyis az összes világbajnoki címet a brit nemzetközösség versenyzői nyerték.

Versenynaptár

† Nem számított bele a végeredménybe.

Végeredmény

Pontozás

Az 50, 350 és 500 köbcentiméteres géposztályokban a legjobb öt eredmény számított, a negyed- és nyolcadliteresknél a legjobb hat, az oldalkocsisoknál pedig a legjobb 4.

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok
1964 a motorsportban